Die 1. Lig 1971/72 war die 14. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 21. August 1971 mit dem Spiel Vefa Istanbul gegen Mersin İdman Yurdu, welches 1:1 ausging und endete am 28. Mai 1972. Vom 9. Januar 1972 bis 19. Februar 1972 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde wie in der Saison davor Galatasaray Istanbul, insgesamt die fünfte Meisterschaft dieser Mannschaft.

Zum ersten Mal in der Geschichte der türkischen Liga wurde vom türkischen Fußballverband in dieser Saison die Tordifferenz eingeführt. Bei Punktgleichheit von mindestens zwei Mannschaften wurde die Tordifferenz berücksichtigt. Eine weitere Neuerung war, dass sich zwei Mannschaften für den UEFA-Pokal qualifizierten. İstanbulspor und Karşıyaka SK stiegen in die 2. Liga ab.

Teilnehmer 
Zu den verbliebenen 14 Vereine aus der vorherigen Saison kamen als Aufsteiger die Meister der letzten Zweitligasaison Adanaspor und Giresunspor dazu. Für beide Vereine war der Aufstieg die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Fethi Heper von Eskişehirspor wurde mit 20 Toren Torschützenkönig der Saison 1971/72. Heper wurde zum zweiten Mal Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 
 
 1. Lig 1971/72 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1971/72
Fußballsaison 1971/72